SMS Nixe steht für:

 SMS Nixe (1886), Kreuzerkorvette und Schulschiff der deutschen Kaiserlichen Marine
 SMS Nixe (1903), Wassertender bzw. Zisternenschiff der k. u. k. Kriegsmarine